La connaissance de la Sibérie provient de plusieurs types de sources :
 sources primaires, établies par les peuples de Sibérie eux-mêmes ;
 sources secondaires, dues aux explorateurs et scientifiques qui parcourent et s'intéressent à la Sibérie, autant et d'aussi loin que leurs écrits en permettent la compréhension ;
 sources tertiaires, constituées par les idées reçues et autres abstractions, fruits de sélection, d'oublis ou de méconnaissances.

Notes et références 

Sibérie